Сен-Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний схід від Парижа, 115 км на південний захід від Діжона, 60 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 225,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр